Atlantique ( für Atlantischer Ozean) steht für:
 Atlantique (Benin), Département in Benin
 Jardin Atlantique, Park in Paris
 Tour Atlantique, Hochhaus in Paris
 Atlantique (Schiff), auch L’Atlantique, ein 1900 in Dienst gestelltes Passagierschiff
 L’Atlantique, französischer Passagierdampfer ab 1930

Titel
 Air Atlantique, englische Fluggesellschaft
 TGV Atlantique, Typ des französischen Hochgeschwindigkeitszuges TGV
 Venturi 300 Atlantique, monegassischer Sportwagen von Venturi Automobiles
 Baureihen des Aufklärungsflugzeugs Breguet Atlantic
 Atlantique (Film), Filmdrama von Mati Diop (2019)

Siehe auch:

 Chantiers de l’Atlantique (französische Werft)
 Atlantic (Begriffsklärung)
 Atlantik (Begriffsklärung)